Martin Lefebvre (né le  à Terrebonne dans la province de Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur.

Biographie
Lors du repêchage 2008 de la LHJMQ, les Remparts de Québec sélectionnent Lefebvre au  tour. Après le camp des Remparts, il est invité à rester avec l'équipe afin de remplacer les joueurs partis dans les camps de la LNH. Au début de la saison 2012-2013, il est nommé capitaine des Remparts.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2008-2009 || Remparts de Québec || LHJMQ || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Remparts de Québec || LHJMQ || 55 || 5 || 23 || 28 || 20 || 9 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2010-2011 || Remparts de Québec || LHJMQ || 65 || 10 || 45 || 55 || 20 || 14 || 1 || 9 || 10 || 8
|-
| 2011-2012 || Remparts de Québec || LHJMQ || 66 || 12 || 39 || 51 || 31 || 11 || 4 || 8 || 12 || 10
|-
| 2012-2013 || Remparts de Québec || LHJMQ || 56 || 7 || 33 || 40 || 16 || 11 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2013-2014 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 14 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Patriotes de l'UQTR || SIC || 7 || 4 || 4 || 8 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Patriotes de l'UQTR || SIC || 14 || 6 || 14 || 20 || 4 || 7 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 2015-2016 || Patriotes de l'UQTR || SIC || 28 || 9 || 24 || 33 || 20 || 7 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
| 2016-2017 || Patriotes de l'UQTR || U Sports || 22 || 8 || 17 || 25 || 2 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 11 || 3 || 4 || 7 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || AaB Ishockey || Metal Ligaen || 48 || 9 || 27 || 36 || 12 || 17 || 10 || 6 || 16 || 4
|-
| 2018-2019 || Krefeld Pinguine || DEL || 52 || 3 || 20 || 23 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || AaB Ishockey || Metal Ligaen|| 8 || 2 || 2 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || AaB Ishockey || Metal Ligaen|| 19 || 7 || 13 || 20 || 2 || 16 || 5 || 6 || 11 || 4
|-
| 2021-2022 || Stavanger Oilers || Fjordkraft-ligaen  ||  ||

Références 

Naissance en juin 1992
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur en activité de hockey sur glace
Joueur des Gladiators d'Atlanta
Joueur de l'AaB Ishockey
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur des Stavanger Oilers